de familienaam van de volgende personen uit Italië:

 Antonio Fanelli (1966), wielrenner, broer van Ivan
 Cesare Antonio Fanelli (1659-1720), dichter
 Cesare Augusto Fanelli (1915-1997), politicus
 Ciro Fanelli (1964), bisschop van Melfi-Rapolla-Venosa
 Domenico Fanelli (1807-1883), bisschop van Diano-Teggiano
 Emanuela Fanelli (1986), theateractrice
 Ernest Fanelli (1860-1917), Frans componist 
 Francesco Fanelli (beeldhouwer) (1577-1663)
 Francesco Fanelli (kunstschilder) (1869-1924)
 Giuseppe Fanelli (1827-1877), anarchist
 Ivan Fanelli (1978), wielrenner, broer van Antonio
 Michele Fanelli (1907-1989), marathonloper
 Sara Fanelli (1969), illustrator